Краснотурьинский трамвай — один из видов общественного транспорта в городе Краснотурьинске Свердловской области России.

История 
Трамвай в Краснотурьинске был запущен 15 января 1954 года. Современный вид система приобрела в 1959 году и до 2011 года в ней ничего не менялось. Трамвай города был построен и эксплуатировался Богословским алюминиевым заводом. В 1999 году трамвайная сеть была муниципализирована и передана в ведение городского энергохозяйства.

В 2011 году из-за строительства водовода официально был закрыт маршрут № 2. Пути так и не были демонтированы, но контактная сеть отсутствует практически везде. Летом 2012 года был произведён капитальный ремонт трамвайных путей. 26 февраля 2019 года движение трамваев было приостановлено, все вагоны были в нерабочем состоянии. 1 марта трамвайная система возобновила свою работу, вышли 2 вагона, но по состоянию на 11 июня 2019 года трамвайная система не функционировала. Движения не было около месяца, последний вагон № 6 выбыл из строя. В июне-июле 2019 поставлены два вагона из Нижнего Тагила модели 71-605. В Краснотурьинске сгорел единственный рабочий трамвай в ночь на 22 марта 2022 года. В результате инцидента никто не пострадал, так как в момент возгорания пассажиров внутри не было — трамвай стоял на приколе. Звонок пожарным сделал сторож МКУ «Городской трамвай», который стал очевидцем произошедшего.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Сгорел один из двух имеющихся вагонов. Эти два вагона производства Усть-Катавского вагоностроительного завода им. С. М. Кирова были переданы городом Нижним Тагилом в городской округ Краснотурьинск в 2019 году. Вагоны 1989 и 1992 года выпуска. Поэтому трамвайное движение в городе сохранится, на линию выйдет второй вагон. А тот, что сгорел, осмотрят специалисты, снимут уцелевшие детали, которые пригодятся как запчасти», — рассказала ЕАН Анна Загирова, пресс-секретарь администрации Краснотурьинска. Источник https://vk.com/wall-167306509_8452

8 сентября 2022 года из Нижнего Тагила прибыл вагон модели 71-605 (КТМ-5М3) № 54 1984 года выпуска, взамен сгоревшему 14-ому вагону.

Описание сети 

Согласно реестру регулярных перевозок от 17 февраля 2020 года на маршруте № 1 длиной 7,2 км работают 2 вагона, маршрут связывает БАЗ и конечную остановку Набережная на берегу реки Турьи. Линия проходит через жилые массивы, торговый центр и городской рынок. Несмотря на, казалось бы, удачное расположение линии, трамвай в городе теряет свою популярность и заполняется крайне редко. Используется, в основном, рабочими БАЗа, пенсионерами, гостями и туристами.

Конкуренция со стороны автобусов и маршруток по линии восток — запад практически отсутствует. На ныне закрытой линии маршрута юг — север она отсутствовала в принципе.

 Депо занимает северо-восточный угол одного из центральных городских перекрёстков. Единственный бокс может вместить только один вагон. 

Ныне закрытый маршрут юг — север был популярен лишь в период смен на БАЗе. Небольшой отрезок ветки пролегает через жилые городские кварталы, а основная её часть идёт по гигантской северной промзоне, обслуживая северные проходные БАЗа. Данный маршрут был ориентирован на доставку рабочих на завод, за исключением периода смен на БАЗе, вагоны ходили практически пустыми. На коротком южном отрезке ветки, в рамках города, в трамваях заполнялось не более половины сидячих мест.

Подвижной состав 
Движение в городе открывали трамваи КТМ/КТП-1. После их списания в депо был сохранён один вагон КТМ-1. В 2013 году он был отправлен в Пермь для планируемого музея городского транспорта.

В 2003 — 2004 годах в город из Екатеринбурга были поставлены 4 вагона 71-402 «Спектр». Последний вагон № 3 проработал на линии до 2012 года. В 2017 году вагоны № 5 и № 7 были сняты с маршрутов.

В апреле 2018 года с 7 до 9 часов и с 16 до 18 часов на линию выходили 2 из 3 исправных вагона (WiFi имеется), остальные трамваи утилизированы. Интервалы в часы пик 20-25 минут. В остальные часы днем, до 21 часа вечером, а также в выходные дни с 11 до 20 часов на маршрут выходил только один трамвай с интервалом в 40-55 минут. Из Нижнего Тагила 27 июня 2019 прибыл вагон модели 71-605 (КТМ-5М3) № 14, 2 июля 2019 года прибыл вагон модели 71-605А № 328 (1989 и 1992 года выпуска).

Ночью 22 марта 2022 года один из КТМ-5М3 сгорел, в июне губернатором Свердловской области было озвучено решение о передаче одного трамвая из Екатеринбурга в Краснотурьинск взамен утраченного.

8 сентября 2022 года из Нижнего Тагила прибыл вагон модели 71-605 (КТМ-5М3) № 54 (1984 года выпуска), взамен сгоревшего 14-того вагона.

Путевое хозяйство 
Длина используемого пути 3,5 км. Вся трамвайная сеть города — однопутная, с двумя разъездами. Линия ранее имела 3 разъезда. Ликвидированная линия юг — север ранее имела 4 разъезда, к 2005 году оставалось 3 разъезда.

Единственная связка между линиями позволяла поворот только с востока на юг и наоборот. Подъездные пути к депо выводят только на восточное направление, что подразумевает сложные манёвры задним ходом для въезда в депо, и необходимость полного объезда всей линии восток — запад в случае разворота вагона.

Маршруты

Действующие

Закрытые

Цены 
В июле 2019 года стоимость проезда в Краснотурьинском трамвае выросла с 18 до 20 рублей.

Перспективы 
Перспективы Краснотурьинского трамвая в современном виде нет. Трамваи не удовлетворяют потенциальных пассажиров по качеству, а приобретение новых вагонов требует значительных расходов. Закрытие системы пока не планируется, поскольку имеющиеся вагоны ещё не окончательно выработали свой ресурс. Движение осуществляется регулярно, расписание выполняется.

22 мая 2014 года на заседании думы Краснотурьинска депутаты поставили руководству МУП «Городской трамвай» задачу: просчитать частичное возобновление маршрута № 2 от улицы Попова по улице Фрунзе, до городской больницы. Но, по словам руководства МУП «Городской трамвай» для возобновления маршрута потребуется слишком много средств.

После обильного снегопада, движение трамваев в городе полностью остановилось 9 октября 2015 года, было возобновлено лишь 16 октября.

С каждым годом сокращается спрос на услуги трамвая. Продажа билетов крайне низкая (в будние дни за день продаётся порядка 250 — 350 билетов, в выходные около 90 (данные конца 2017 года). Трамваи ходят днём, в выходные фактически пустые. В час пик средняя наполняемость вагона примерно 10-20 человек. Существует острая проблема поставок запчастей. Используют запчасти с неисправных вагонов, и то, что делают сами из подручных средств. На сентябрь 2022 года предприятием МУП «Городской трамвай» руководит Владимир Брагин. Недавно в мэрии озвучивались планы по ликвидации трамвайной сети. Согласно этому плану трамвай должен был исчезнуть с улиц летом 2019 года, однако местные жители высказались против ликвидации сети, в итоге мэр пообещал, что трамвай будет сохранён.

По состоянию на сентябрь 2022 года, закрытие трамвайного движения не планируется.

Ссылки 
 Подробный сайт о трамвае Краснотурьинска на сайте Трамвайные и троллейбусные сети мира
 Краснотурьинский трамвай: история и современное состояние
 Фотографии трамваев Краснотурьинска на Совмещённом трамвайно-троллейбусном сайте

Примечания 

Трамвайные системы Свердловской области
Краснотурьинск
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1954 году
Здания и сооружения, построенные в 1954 году в России
Трамвайные системы России